Il singolare  del Rijeka Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Nicolás Massú era il detentore del titolo.

Paolo Lorenzi ha battuto in finale 6–3, 7–6(2) Blaž Kavčič.

Teste di serie

  Iván Navarro (secondo turno)
  Mathieu Montcourt (semifinali)
  Roko Karanušić (secondo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

 Peter Luczak (secondo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Sebastián Decoud (primo turno)
 Stéphane Bohli (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Rijeka Open 2009